Slovo pokožka (epidermis) má několik významů:

 Pokožka (rostliny) — tělní pokryv rostlin
 Pokožka (živočichové) — svrchní vrstva kůže živočichů

Související články 

 Kůže